Leviatan se poate referi la:
 Monstru biblic marin.
 Leviathan - lucrarea fundamentală a filozofului Thomas Hobbes, în care acesta enunță teza contractualismului.
 Agregat pentru spălarea industrială a lânii.
 o uriașă navă spațială stricată din poezia Secolul XX (Vingtième siècle) din Legenda secolelor (La Légende des siècles, 1859) de Victor Hugo

Vezi și
Șapte prinți ai Iadului

Animale în religie